Kovács Gábor (Zirc, 1978. április 16. –) magyar nemzetközi futsal labdarúgó-játékvezető, közgazdász.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés
A játékvezetésből 1995-ben Veszprémben vizsgázott. Fejér megyei Labdarúgó-szövetség  (FLSZ) által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. 1996-ban ismerkedett meg a futsal labdarúgó játékkal. A megyei LSZ Játékvezető Bizottságának (JB) javaslatára NB III-as, egyben országos utánpótlás bíró. Az MLSZ JB minősítésével 2003-tól NB II-es bíró, asszisztens. A futsal NB I-ben 2004-től tevékenykedik.

Nemzetközi játékvezetés
A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) JB terjesztette fel nemzetközi játékvezetőnek, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) 2007-től tartja nyilván futsal bírói keretében. Még ebben az évben KEK és Európa-bajnoki selejtezőn, valamint a Bajnokok Ligájában működött. Török Károly visszavonulásával kapott nagyobb foglalkoztatást.

Futsal-világbajnokság
A 2008-as futsal-világbajnokságon, a 2012-es futsal-világbajnokságon, valamint a 2016-os futsal-világbajnokságon a FIFA JB bíróként alkalmazta.

2008-as futsal-világbajnokság
Máltán, Paola városának Corradino sportcsarnokában a 7. csoport selejtezőinél tevékenykedett.

2012-es futsal-világbajnokság
Több mérkőzésen 2. bíró, illetve időmérő feladatokat kapott.

2016-os futsal-világbajnokság
Máltán, Paola városának Corradino sportcsarnokában a 7. csoport selejtezőinél tevékenykedett

Csoportkör

Fő forduló

Futsal világkupa
2007-ben 16 csapat részvételével Brazíliában rendezték a 3. futsal tornát. Három csoportselejtezőn, az egyik negyeddöntőben, az 5-8. helyért, majd a világkupa döntő főbírója, társa az uruguayi Fernando Rios.

Futsal-Európa-bajnokság 
A 2010-es futsal-Európa-bajnokságon az UEFA JB bíróként foglalkoztatta. Az Ukrán futsalválogatott–Belga futsalválogatott (4–2) csoportmérkőzésen, valamint a döntőben a Spanyol futsalválogatott–Portugál futsalválogatott (4–2) döntő mérkőzésen 2. bíró (segédbíró), az egyik negyeddöntőn bíróként tevékenykedett.

Nemzetközi kupamérkőzések 
Vezetett kupadöntők száma: 2.

UEFA Futsal Cup
A Futsal Recopa-kupa (Futsal Kupagyőztesek Európa-kupája) 2006/2007-es szezonban már az 5. alkalom volt. 2006 év végén, a szerbiai Nagybecskereken rendezett csoportmérkőzések kapott feladatot. Kiegyensúlyozott teljesítményének köszönhetően az Aktöbe (kazah)–Zrenjanin (szerb) (5–2) döntőt vezethette.

2012–13 UEFA Futsal Cup

2014–15 UEFA Futsal Cup

Szakmai sikerek
2010-ben Michel Platini az UEFA elnöke emléklapot adott részére a futsal Európa-bajnokságon mutatott kiegyensúlyozott tevékenységért.

Források 

Magyar labdarúgó-játékvezetők
Zirciek
1978-ban született személyek
Élő személyek